Yorck steht für:

 Yorck von Wartenburg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Yorck Kinogruppe in Berlin
 SMS Yorck, Kriegsschiff der deutschen Kaiserlichen Marine
 Yorck-Klasse eine Baureihe von schweren Kreuzern der deutschen Kaiserlichen Marine,
 Yorck (Schiff, 1906), Reichspostdampfer des Norddeutschen Lloyd
 Yorck (Schiff, 1936), Zollkreuzer des Reichsfinanzministeriums
 Yorck (Film), Film von Gustav Ucicky aus dem Jahr 1931

Yorck ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander York von Wartenburg (1927–2012), deutscher Diplomat
 Hans David Ludwig Yorck von Wartenburg (1805–1865), preußischer Politiker und Majoratsherr, Kunstsammler
 Heinrich Yorck von Wartenburg (1861–1923), preußischer Landrat
 Irene Yorck von Wartenburg (1913–1950), deutsche Ärztin und Widerstandskämpferin
 Ludwig Yorck von Wartenburg (1759–1830), preußischer Generalfeldmarschall
 Marion Gräfin Yorck von Wartenburg (1904–2007), deutsche Juristin und Widerstandskämpferin
 Maximilian Yorck von Wartenburg (1850–1900), deutscher Offizier und Historiker
 Paul Yorck von Wartenburg (1835–1897), deutscher Jurist und Philosoph
 Paul Graf Yorck von Wartenburg (1902–2002), deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer
 Peter Graf Yorck von Wartenburg (1904–1944), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer
 Theodor Yorck (1830–1875), deutscher Gewerkschafter, Mitgründer des ADAV und der SPD
 Wolfgang Graf Yorck von Wartenburg (1899–1944), deutscher Politiker (NSDAP), MdR

Siehe auch:
 Yorckscher Marsch
 York (Begriffsklärung)